Niemcy:
 Bentwisch – dzielnica miasta Wittenberge
 Bentwisch – dzielnica gminy Oberndorf, w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Cuxhaven
 Bentwisch – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Rostock